Cormo puede referirse a:

 El cormo: forma de organización del cuerpo de las cormofitas (plantas vasculares). El cormo constituye el eje de las plantas y está formado por la raíz y el vástago y este último se diferencia en tallo y hojas. 

 El cormo: tallo engrosado subterráneo utilizado en algunas plantas como tejido de reserva.